Rivat est un patronyme porté notamment par :

 Amélie Rivat (1989-), coureuse cycliste française ;
 Feldrik Rivat (1978-), écrivain français de roman policier, de fantasy, de fantastique et de science-fiction ;
 Jean-Michel Rivat (1939-), parolier, compositeur et chanteur français.